Utrillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Utrillas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Utrillas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar